Николай Блажков:
 Блажков, Николай Алексеевич (1904—1989) — советский оператор документального кино.
 Блажков, Николай Иванович (1859—1919) — херсонский городской голова, член IV Государственной думы от Херсонской губернии.